|}
Die Hreben-Schmalspurbahn war eine während des Ersten Weltkriegs von den österreichisch-ungarischen Landstreitkräften verlegte, 21,9 km lange militärische Feldbahn in Rumänien.

Geschichte 

Von der Schmalspurbahn sind im Kriegsarchiv des Österreichischen Staatsarchivs 27 Fotos erhalten, die belegen, dass die Bahn mindestens vom 22. November 1917 bis zum 16. März 1918 von der k.u.k. 21. und 33. Eisenbahnkompagnie abschnittsweise gebaut und betrieben wurde.

Einzelnachweise 

Waldbahn in Rumänien
Militärbahn
Österreichisch-Ungarische Militärgeschichte (Erster Weltkrieg)
Schienenverkehr (Österreich-Ungarn)